Карићи могу бити:

 Карић, презиме

или:

 Карићи (породица), српска породица

или:

 Карићи (Вареш), насеље у општини Вареш, Федерација БиХ, БиХ
 Карићи (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Карићи (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ